Prawo chełmińskie – prawo miejskie
 Prawo magdeburskie – prawo miejskie
 Prawo średzkie – prawo miejskie
 prawo niemieckie (wiejskie)